Алекса́ндр Я́ковлев:
 
 
 Яковлев, Александр Анатольевич (1946—2016) — российский актёр.
 
 
 
 Яковлев, Александр Владимирович (род. 1957) — советский легкоатлет.
 Яковлев, Александр Гаврилович (1854—1909) — российский дипломат и общественный деятель, действительный статский советник.
 Яковлев, Александр Григорьевич (1928—2003) — советский и российский китаевед-международник.
 Яковлев, Александр Евгеньевич (1887—1938) — русский художник.
 Яковлев, Александр Ефимович (1926—1990) — депутат Верховного Совета Латвийской ССР, Герой Социалистического Труда.
 
 Яковлев, Александр Максимович (1927—2011) — советский и российский юрист, доктор наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Яковлев, Александр Михайлович (1862—1905) — русский актёр.
 Яковлев, Александр Никифорович (1908—1984) — Герой Советского Союза, лётчик, капитан.
 Яковлев, Александр Николаевич (1923—2005) — советский и российский политик, «архитектор перестройки».
 Яковлев, Александр Сергеевич (1906—1989) — советский авиаконструктор.
 
 Яковлев, Александр Фёдорович (1935—2019) — советский и российский учёный-животновод, цитогенетик и молекулярный генетик, член-корреспондент РАН.
 Яковлев, Александр Яковлевич (1894—1948) — советский государственный деятель, председатель Совнаркома Чувашской АССР. Примечания